Корчемный — польская фамилия. Известные носители:

 Корчемный, Марат Александрович (род. 1967) — российский музыкант, бас-гитарист и бэк-вокалист рок-группы «Пикник».
 Корчемный, Рэм Михайлович (род. 1932) — заслуженный тренер УССР по лёгкой атлетике.